Gåsevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:
Gåsevatten, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun, 
Gåsevattnet, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,  (4,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn